Аль-Вахда (; українською перекладається як «єдність») — назва ряду футбольних клубів у Арабському світі, а також одного з вілаятів Судану (див. Ель-Вахда).

 Аль-Вахда (Мекка) — футбольний клуб з міста Мекка
 Аль-Вахда (Триполі) — футбольний клуб з міста Триполі
 Аль-Вахда (Абу-Дабі) — футбольний клуб з міста Абу-Дабі
 Аль-Вахда (Дамаск) — футбольний клуб з міста Дамаск
 Аль-Вахда — гідроелектростанція на річці Уерта в Марокко